Ахме́тов — татарське, казахське, башкирське та уйгурське прізвище, походить від арабського імені Ахмад ().

 Ахметов Абдулла Сафійович (1905) — татарський письменник та драматург.
 Ахметов Абдулла Шангарєйович (1918—1995) — герой Радянського Союзу.
 Ахметов Мурад Хусаїнович (1948—2006) — башкирський композитор.
 Ахметов Даніал Кенжетайович (1954) — казахський політичній діяч
 Ахметов Мухадин Худович (1917) — черкеський письменник і поет.
 Ахметов Рафаель Мідхатович (1989) — російський хокеїст, нападник.
 Ахметов Рінат Леонідович (1966) — підприємець, бізнесмен.
 Ахметов Руслан Юсупджанович (1940—2005) — радянський актор.
 Ахметов Серік Нигметович (1958) — казахський політичний діяч
 Ахметов Спартак Фатихович (1938—1996) — казахський та російський радянський письменник-фантаст, перекладач та вчений-мінералог.
 Ахметов Фасіль Ахметгалійович (1935—1998) — татарський композитор.
 Ахметов Хусаїн Файзуллович (1914—1993) — башкирський композитор.

Подвійні прізвища 
 Іванов-Ахметов Володимир Михайлович (1953) — російський та український радянський художник і графік.

Див. також 
 Ахмет
 Аметов
 Ахматов

Татарські прізвища